Allequash ist der Name zweier Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Allequash Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Wisconsin
 Allequash Lake, ein See im US-Bundesstaat Wisconsin